Huia hace referencia a varios artículos:

Zoología
 Huia, ave extinta endémica de Nueva Zelanda, la Heteralocha acutirostris;
 Huia (género), género de ranas;
 Huia (planta), género de plantas extintas de la clase Zosterophyllopsida;

Lugares
Huia (Nueva Zelanda), barrio periférico de Auckland, municipio de Waitakere City;
 Río Huia, en Nueva Zelanda.